Albertoni ist der Familienname folgender Personen:

 Lodovica Albertoni (1474–1533), italienische Ordensgeistliche und Mystikerin
 Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni (1623–1698), italienischer Geistlicher, Kardinalbischof von Sabina und von Palestrina
 Pietro Albertoni (1849–1933), italienischer Physiologe